Aliancense – abitanti di Aliança do Tocantins
Aliancense – abitanti di Aliança